НХЛ в сезоне 1925-1926 — стал 9-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Монреаль Марунз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

Сетка плей-офф

Полуфинал НХЛ

Финал НХЛ

Финал Кубка Стэнли

См. также 
 1925 год в спорте
 1926 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1925 год в хоккее
1926 год в хоккее